Byfield –  wieś w Anglii, w hrabstwie Northamptonshire, w dystrykcie West Northamptonshire
 Byfield – wieś w Stanach Zjednoczonych w stanie Massachusetts, w hrabstwie Essex, stanowiąca obecnie część miasta Newbury
 Byfield – miejscowość w Australii, w stanie Queensland
 Byfield National Park – park narodowy w Australii, w stanie Queensland

Zobacz też